Kahuda může být: 

příjmení
 František Kahuda – parapsycholog a bývalý ministr školství
 Jan Kahuda (*1974) – archivář a historik
 Stan da Kahuda – písničkář
 Václav Kahuda – spisovatel

další význam
 kahuda je jihočeský krajový název pro jahody se šlehačkou.